Amphinomida är en ordning av ringmaskar. Amphinomida ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Amphinomida 224 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Amphinomida